Adwekcja (z łac. advectiō – "dowóz", ang. advection) – pojęcie oznaczające napływ substancji bądź zmianę parametru w wyniku napływu substancji, stosowane w dwóch dziedzinach w nieco różniących się  znaczeniach:
 adwekcja w mechanice płynów,
 adwekcja w meteorologii.